LADSPA (Linux Audio Developers Simple Plugin API) — стандарт для объединения звуковых фильтров и эффектов с аудио-ПО, распространяемый по лицензии GNU LGPL. Первоначально разработка LADSPA велась для Linux — по единогласному решению в Почтовой Рассылке Разработчиков Аудио-ПО для Linux (Linux Audio Developers Mailing List), но сейчас LADSPA работает на большом количестве разных платформ. Многие свободные программы для обработки звука поддерживают LADSPA. Существует немало различных LADSPA-плагинов.

LADSPA — это, главным образом, заголовочный файл на Си.

Существуют и другие, аналогичные LADSPA, стандарты. Для подключения инструментов используется DSSI — его даже иногда называют «LADSPA для инструментов». LV2 — легко масштабируемый преемник LADSPA, базирующийся на нём.

Программы, поддерживающие LADSPA 

 LMMS
 Ardour
 Audacity
 NASPRO
 Renoise
 Hydrogen
 Jokosher
 Audacious
 Qmmp
Qtractor
Waveform

Кроме того, благодаря jack-rack, LADSPA-плагины можно использовать с любой программой, если она выводит этот аудиопоток через JACK.

См. также 

 DSSI
 LV2
 VST

Ссылки 

 Официальный сайт
 http://plugin.org.uk/
 http://tap-plugins.sf.net/
 http://lv2plug.in/

Свободное звуковое программное обеспечение
API
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL